Mistrovství světa v hokejbalu 2015 bylo 5. mistrovství světa a konalo se ve Švýcarsku, konkrétně ve městě Zug. Titul úspěšně obhájila Kanada, když ve finále porazila Česko 5:1. Slovenky porazily USA 5:1 a získaly bronz.

Základní skupina

Zápasy

O umístění

O bronz

Finále

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 Oficiální stránky ISBHF.com
 Oficiální stránky MS 2015

Hokejbal v roce 2015
Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal ve Švýcarsku